Als Redoxsystem wird allgemein bezeichnet:

 eine Redoxreaktion
 oder spezieller, eine Redoxkette